

Persone 
 Caleb Plant – pugile statunitense
 Robert Plant – cantante britannico, già membro dei Led Zeppelin

Altro 
 Plant – personaggio del manga e anime Le bizzarre avventure di JoJo
 Vegeta, detto anche Plant – pianeta che compare nella serie di manga e anime Dragon Ball
 Plant – misteriosa forma di vita artificiale per la produzione di energia nel manga e anime Trigun
 The Plant – racconto di Stephen King
 Plant – nell'ambito della disciplina dei controlli automatici, il sistema da controllare